Katnaghbyur (o Kat'naghbyur o Katnakhpyur o Katnaghpyur) può riferirsi a:
Katnaghbyur – comune dell'Armenia della provincia di Aragatsotn;
Katnaghbyur – comune dell'Armenia della provincia di Kotayk;
Katnaghbyur – comune dell'Armenia della provincia di Lori.